Per "Texas" Johansson kan syfta på:

 Per "Texas" Johansson (musiker) (född 1969), svensk jazzmusiker
 Per Johansson (fotbollsspelare född 1978), svensk fotbollsspelare